Hadley (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 South Hadley, població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 Cèl·lula de Hadley, cèl·lula de circulació tancada de l'atmosfera terrestre.